Briaucourt kan syfta på:
 Briaucourt, Haute-Marne
 Briaucourt, Haute-Saône